Glorification е EP албум на блек метъл групата Marduk.

Състав 
 Ерик „Легиън“ Хагщедт – вокали
 Морган „Ивъл“ Хякансон – китара
 Роджър „Боги“ Свенсон – бас
 Фредрик Андерсон – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Мардук
Музикални албуми от 1996 година
EP-та